Niemcy:
 Sprendlingen – dzielnica Dreieich
 Sprendlingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen